Dzerzjinskij kan syfta på:

Dzerzjinskijberget – det högsta berget i Belarus
Dzerzjinskij (fartyg) – ett ej färdigbyggt sovjetiskt örlogsfartyg

Personer
Felix Dzerzjinskij (1877–1926), en polsk aristokrat, kommunist och medlem av det ryska bolsjevikpartiet